Olivia Maia (São Paulo, 1985) é uma escritora brasileira.

Ainda como estudante de Letras na USP, publicou seu primeiro livro, Desumano, em 2006.

Escreveu A última expedição com apoio do Programa Petrobras Cultural de 2010. Segunda mão foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural, da Secretaria de Cultura de São Paulo.

Obras
 2006 - Desumano (Brasiliense)
 2007 - Operação P-2 (Os Viralata)
 2010 - Segunda mão (independente)
 2013 - A última expedição (Draco)
 2018 - Trégua  (independente)

Ligações externas
Site oficial
Olivia Maia - Devir

Escritores do estado de São Paulo
Alunos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo